Miejscowości w USA:
 Joy – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Joy (ang. Joy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
Osoby o nazwisku Joy:
 Alfred Joy – amerykański astronom
 Bill Joy – programista amerykański
  – amerykański admirał
  – irlandzki malarz
  – wynalazca amerykański
Inne:
 Joy – album muzyczny Jana Garbarka z 1968 r.
 Joy – film amerykański z 2015 r. w reżyserii Davida O. Russella
 Joy – czasopismo dla kobiet
 Joy – zespół muzyczny z Austrii
 Joy – singel zespołu Bastille z 2019 r.

Zobacz też 
 USS Joy